Pseudospirobolellidae är en familj av mångfotingar. Pseudospirobolellidae ingår i ordningen slitsdubbelfotingar, klassen dubbelfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Pseudospirobolellidae 9 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Slitsdubbelfotingar
Pseudospirobolellidae